Терциер е остарялото название на геологическия интервал от историята на Земята, който включва промеждутъка от измирането на динозаврите (преди около 65 милиона години) до началото на последния ледников период (преди около 1,8 милиона години). За първи път терминът е предложен през 1759 година, а през 1828 година е направено по-детайлно разделение и в терциера са включени 4 епохи. Това деление обаче се оказва приложимо само за този регион и неприложимо за други места по света. По днешната терминология терциерът се състои от палеоген и неоген.
Към 1996 г. в България са били известни 10 терциерни находища на фосилни птици.

Източници 

Геология